Barman – barista specializzato nella preparazione dei cocktail

Persone
Ahmed Barman – calciatore emiratino
Maurice Barman – politico svizzero
Swapna Barman – multiplista indiana